Au Brésil, Tapajós désigne notamment :
le rio Tapajós, un important cours d'eau amazonien, affluent de la rive droite de l'Amazone ;
les Tapajós, un ancien peuple indigène du bassin amazonien.
 le stade Colosso do Tapajós, un stade situé à Santarém (Pará).
un projet d’État fédéré du Brésil.